Evergreen Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Hills (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Evergreen Hills (Maryland), im Carroll County
 Evergreen Hills (South Carolina), im Anderson County
 Evergreen Hills (Virginia), im Washington County
 Evergreen Hills (West Virginia), im Jackson County